Kerria — научное название-омоним двух биологических таксонов:
  (Керрия) — монотипный род растений семейства Розовые, с единственным видом ;
  — род полужесткокрылых насекомых семейства Kerriidae.